Тоница () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тоница, Николае (1886—1940) — румынский художник, график, литограф, мастер художественной керамики, журналист и критик в области искусства.
 Тоница, Овидиу (род. 1980) — румынский регбист, фланкер французского клуба «Прованс» и сборной Румынии.